Gouda (Països Baixos), municipi neerlandès.
 Gouda (Sud-àfrica), municipi sud-africà.
 Gouda (formatge), formatge originari de la població neerlandesa.
 Gouda (terrissa), terrissa originària de la població neerlandesa.
 Go-Uda, (1267-1324) emperador japonès.
 Gōda, cognom japonès.